Spielstätte steht für:
 Spielstätte (Theater), Aufführungsorte eines Theaterbetriebs
 Spielstätte (Musik), öffentliche regelmäßige oder einmalige Aufführungsorte für Musik
 Kino, bzw. Lichtspieltheater, Aufführungsort für Filmvorführungen
 Sportstätte, als Austragungsort für Mannschafts- und Großsportereignisse
 Spielhalle (auch Spielothek), Einrichtung in denen Spielautomaten und Videospiele angeboten werden
 Spielbank (auch Casino), öffentliche Einrichtung, in der staatlich konzessioniertes Glücksspiel betrieben wird